Detta är en lista över de 185 kommunerna i departementet Val-d'Oise i Frankrike.

Val-d'Oise
Kommuner Val-d'Oise